Il termine mapinguri può riferirsi a:
Mapinguari (botanica), genere di piante della famiglia delle orchidee
Mapinguari (mitologia), creatura leggendaria della mitologia amazzonica
Mapinguari (zoologia), genere di insetti ditteri della famiglia Mydidae